El subdesarrollo en Honduras puede ser definido como un acontecimiento histórico, social y estructural. Para 2015 (según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el Índice de Desarrollo Humano en Honduras era de 0,606 —lo cual representa el puesto 131.° a nivel mundial—.

Historia

La Conquista Española: La premisa al subdesarrollo 

La Conquista de Honduras, como la de toda Latinoamérica, comprendió tres fases fundamentales: 
 Militar: Consistió en el enfrentamiento armado entre los indígenas nativos y los españoles. Este conflicto armado duró casi un siglo y al final fueron los españoles quienes se atribuyeron la victoria. Es resaltable conocer que los españoles contaban con mayor tecnología y experiencia militar, además del uso del caballo (una especie totalmente desconocida para los indígenas).

 Económica: Consistió en el despojo de los recursos naturales, la explotación hacia los indígenas y su conversión en tributarios forzados a la Corona Española y a los Conquistadores. Cabe destacar que de las tres fases, esta fue la fundamental para los intereses de los conquistadores españoles, ya que tenían como único objetivo adueñarse de las riquezas del territorio. 

 Ideológica y Espiritual: Esta tercera fase consistió en la abolición de los patrones culturales que sostenían los pueblos aborígenes, y la imposición de la cultura invasora.

La Conquista de Honduras trajo como consecuencia un gran impacto demográfico. Se estima que antes del descubrimiento de Honduras por parte de los españoles el 30 de julio de 1502, la población aborigen era de aproximadamente 800,000 habitantes. Para finales del Siglo XIV, este número había reducido en un 95%, y solamente quedaron alrededor de 32,000 indígenas nativos. Este decrecimiento poblacional fue mayor en la zona central y occidental de Honduras, ya que en dichos sectores se concentraban los núcleos económicos y administrativos de la provincia. 

Según el historiador alemán Richard Konetzke, las principales causas que contribuyeron al inmenso descenso de la población indígena o aborigen, en orden de importancia fueron los siguientes: 
 Enfermedades: el sistema inmunológico de los indígenas no estaba preparado para las enfermedades que los conquistadores españoles trajeron. 
 Lucha armada: Los conquistadores españoles contaban con mayor tecnología militar y experiencia en el tema, ya que venían de derrotar a los árabes en la Conquista musulmana de la península ibérica.
 Separación violenta de los hogares: Esto creó la desintegración familiar en la mayoría de las tribus aborígenes. 
 Mestizaje: Como consecuencia vino la disminución de indígenas puros. 

Inicialmente la estructura social estaba formada por 2 grupos: los conquistadores (españoles) y los conquistados (amerindios); los primeros representaron la clase dominante, y lógicamente los segundos la clase dominada o sometida. Con la llegada de funcionarios, esclavos negros (provenientes de África), y el mestizaje, la sociedad colonial se organizó con las siguientes clases sociales:

 Élite blanca: La conformaban los peninsulares (eran los blancos españoles que tuvieron un gran destaque en el poder político) y los criollos (españoles nacidos en América con poder económico). 

 Grupos sometidos: Estaba compuesto por los indígenas, mestizos, esclavos negros; y posteriormente los mulatos y los pardos.

La Colonización: Explotación minera 

Durante la Colonia de Honduras, la economía estaba constituida básicamente por la actividad minera:
 Explotación minera: Durante la Colonización, la minería constituyó una de las principales y más importantes actividades económicas de la provincia de Honduras. El proceso de explotación minera pasó por distintas etapas de desarrollo.  

La primera etapa de la minería hondureña comenzó justamente al inicio de la conquista del territorio durante la primera mitad del Siglo XIV. En esta etapa la minería se centró en las zonas de la Costa del Caribe y en la región de lo que hoy es Olancho. Durante esta etapa el oro y la plata se explotaron en los alrededores de los ríos que desembocan en el Mar Caribe. 

Tras la búsqueda de nuevas alternativas en la obtención de metales preciosos, en Honduras se descubrieron ricos depósitos de plata en las tierras del centro del país, con lo cual se constituye la segunda etapa de la explotación minera. Para 1573, Comayagua es escogida como la capital de la provincia de Honduras, lo cual significó el traslado de la actividad económica minera desde la costa atlántica hacia el territorio central. 

En 1579, ante la importancia que adquirió la explotación minera en las regiones centrales y Sur de Honduras, se le dio a Real de Minas San Miguel Arcángel de Tegucigalpa (hoy Tegucigalpa), el título de Alcaldía Mayor. Cabe resaltar que esta tenía una gran cantidad de centros mineros ubicados a sus alrededores: Cedros, Orica, Santa Lucía, Cantarranas, San Antonio de Oriente, Yuscarán, Ojojona y El Corpus.

Si bien es cierto, la minería era un aliciente de entrada de divisas con las concesiones mal otorgadas por los gobiernos hondureños a los empresarios extranjeros en el siglo XIX; Honduras se llevaba la peor parte del "contrato" poco porcentaje del dividendo para el PIB nacional, suelos y yacimientos explotados y agotados, obreros (mineros) enfermos, mal pagados, bosques talados, ríos contaminados por desperdicios tóxicos, etc. También es cierto, que las conceciones mineras hondureñas, estaban a manos de quienes regentaron el país, como Florencio Xatruch, Victoriano Castellanos Cortés, Marco Aurelio Soto, Policarpo Bonilla, que llegaron a ser presidentes. Es allí que las concesiones por decirlo así propiamente hondureñas o artesanales eran escasas en aquella época y nulas en el siglo XX y XXI.

El subdesarrollo actual en Honduras 

 
Para comenzar el estudio sobre el subdesarrollo en Honduras hay que tomar en cuenta que Honduras pertenece geográficamente a una zona muy subdesarrollada (Centroamérica). De igual forma, es resaltable conocer que la mayoría de los países desarrollados del mundo se encuentran en el hemisferio norte y, por ende, el mayor subdesarrollo mundial se centra en el sur y el centro. Tomando como ejemplos concretos: Norteamérica con Latinoamérica; y Europa con África.

El término subdesarrollo deriva de sub (incompleto) y desarrollo, es decir desarrollo incompleto. El subdesarrollo se da cuando, en un país, no existe ninguna garantía de avance. En el ejemplo concreto de Honduras se le categoriza como país subdesarrollado por el siguiente factor: escasez en materia cultural y económica. Es decir que, para que Honduras se desenvuelva como país, tiene que acudir a la ayuda internacional para poder subsistir.

Existen dos teorías que son fundamentales para entender la acuñación del término subdesarrollo: 
 Teoría de la Modernización: La teoría de la modernización tiene un enfoque funcionalista y fue desarrollada durante las décadas de 1950 y 1960 por un grupo de sociólogos estadounidenses, entre los cuales se encontraban Talcott Parsons y Bert Hoselitz. La teoría de la modernización remite el problema a un asunto de valores e ideologías; el cual implica una serie de ideas, pensamientos y juicios. En pocas palabras, esta teoría plantea que «para que un país alcance el desarrollo tiene que someterse a una serie de valores modernos». Adaptada a la sociedad hondureña con la problemática del subdesarrollo, esta teoría nos quiere decir que el problema de Honduras es una cuestión de «falta de aplicación de valores modernos», cuando en realidad el problema radica en lo económico. La teoría de la modernización —hasta cierto punto— intenta mantener en las sociedades subdesarrolladas (como el caso de Honduras) una dependencia mental.

 Teoría de la dependencia: Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948 se funda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (un organismo de las Naciones Unidas con la visión de hacer estudios que contribuyan al desarrollo de América Latina). Durante la década de 1960 es desarrollada en Latinoamérica la Teoría de la dependencia, esto de la mano de un distinguido grupo de sociólogos y economistas como Fernando Henrique Cardoso, Theotonio Dos Santos y Andre Gunder Frank. De acuerdo con la teoría de la dependencia, en Latinoamérica y por consecuencia en Honduras, «el subdesarrollo es fenómeno de la dependencia (política, económica e ideológica) que los países latinoamericanos presentan ante la jerarquía de países como Estados Unidos».

Véase también 
 Conquista de Honduras
 Subdesarrollo
 Teoría de la dependencia
 Índice de Desarrollo Humano
 Huracán Mitch
 Golpe de Estado en Honduras de 2009

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de la CEPAL

Historia de Honduras
Economía de Honduras